Der 77. Giro d’Italia wurde in 22. Etappen vom 22. Mai bis zum 12. Juni 1994 ausgetragen und von dem Russen Jewgeni Bersin gewonnen. Die Länge des Rennens betrug 3738 Kilometer. Von den 153 gestarteten Teilnehmern erreichten 99 das Ziel in Mailand.

Bersin übernahm die Gesamtführung nach seinem Etappensieg bei der Bergankunft auf der 4. Etappe nach Campitello Matese. Auf der 15. Etappe nach Aprica geriet seine Führung in Gefahr, als er sich am Mortirolopass übernahm und vom Vorjahressieger Miguel Indurain passiert wurde.

Verlauf

Endstände

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Radrennen 1994
1994